Eleonora Portugalská (: Leonor de Portugal, : Elionor de Portugal, 1328 – 29. října 1348, Teruel) byla rodem portugalská infantka a jako druhá manželka krále Petra IV. v letech 1347 až 1348 aragonská královna.

Jako nejmladší dcera krále Alfonse IV. Portugalského a Beatrix Kastilské byla Eleonora vnučkou krále Dinise a Alžběty Aragonské a Sancha IV. Kastilského a Marie z Moliny a sestra krále Petra I. Portugalského.

Život 
Narodila se jako mladší dcera portugalského krále Alfonse IV. a Beatrix, dcery kastilského krále Sancha IV. 11. června 1347 se v Santarému v zastoupení provdala za ovdovělého aragonského krále Petra IV. Skutečná svatba se konala 15. listopadu téhož roku v Barceloně. Eleonora již rok po svatbě zemřela na morovou nákazu a byla pohřbena v klášteře Poblet. Její náhrobek byl roku 1835 zničen společně s ostatními a ve 20. století byl rekonstruován Fredericem Marèsem.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Eleonořin zrestaurovaný náhrobek v klášteře Poblet 

Portugalské infantky
Dynastie Burgundsko-Portugalská
Aragonské královny
Mallorské královny
Valencijské královny
Barcelonské hraběnky
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Cerdanye
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Hraběnky z Roussillonu
Oběti moru 14. století
Pohřbení v klášteře Poblet
Narození v roce 1328
Úmrtí 29. října
Úmrtí v roce 1348
Narození 3. února
Ženy